KZK steht für:
 Air Kazakhstan, ehemalige kasachische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Kampong Thom, IATA-Code des Flughafens der kambodschanischen Stadt
 Kramer Zunft und Kurzweyl, Verein zur Pflege mittelalterlicher Kultur

Abkürzung